Schnell kan som auktorsförkortning betyda:

 Donald E. Schnell
 Raymond Albert Alfred Schnell

Robotskapade auktorsförkortningar